Wyspy Irlandii:
 Inishbofin – wyspa w hrabstwie Galway
 Inishbofin – wyspa w hrabstwie Donegal